Jan Kačer - Tsjechisch acteur en regisseur
 Kačer (rivier) - rivier in Servië
 Kačer (régio) - regio in Servië
 Kačer (Užice) - plaats in Servië